Plaats in Indonesië
 Kentengsari (Candiroto), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Kentengsari (Kedungjati), een plaats in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
 Kentengsari (Windusari), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java